Kolak ist der Familienname folgender Personen:

 Marija Kolak (* 1970), kroatisch-deutsche Betriebswirtin
 Sara Kolak (* 1995), kroatische Leichtathletin